BiH:
 Ajdinovići (Olovo, BiH), naselje u općini Olovo
 Ajdinovići (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad